Anand – municipalità dell'India
Anand – variante maschile del nome indiano Ananda
Anand – variante del nome della dea irlandese Anu
Viswanathan Anand – scacchista indiano